— город в Японии, находящийся в префектуре Хиросима.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Хиросима региона Тюгоку. С ним граничат города Хиросима, Отакэ, Этадзима, Ивакуни, Масуда и посёлок Акиота.

Краткие сведения 
Город был образован 1 апреля 1988 года путём предоставления поселению Хацукаити городского статуса. Поселение было основано в 1889 году и получило своё название от средневековой ярмарки (ити), которая проходила каждое двадцатое число месяца (хацука). В 1956 году Хацукаити поглотило близлежащие деревни Хира, Хара, Мияути и Дзигодзен. В 2003 году город расширился за счет поселка Сайки и села Ёсива, а в 2005 году присоединились поселки Оно и Миядзима.

По территории Хацукаити проходят главная линия железной дороги JR, хиросимский трамвай, государственные дороги № 2, № 186, № 433 и № 488. В городе пересекаются автострады Санъё и Хиросима-Ивакуни. На севере проходит автострада Тюгоку.

Земли Хацукаити были заселены с древних времен. В IV—VII веках они были центром провинции Аки и принадлежали правителям из рода Саэки. Усилиями этого рода были построены синтоистские святилища Хаятани и Ицукусима. В 1996 году последнее было занесено во Всемирное наследие ЮНЕСКО. В течение средневековья и раннего нового времени Хацукаити был торговым и постоялым пунктом на пути Санъё. Отсюда начиналась дорога Цувано, которая вела в соседнюю провинцию Ивами.

Основой экономики Хацукаити является лесодобывающая и деревообрабатывающая промышленность, а также производство сакэ. В городе расположены ведущие японские предприятия производителей мебели и деревянных покрытий. Традиционные промыслы также связаны с обработкой дерева. Город считается родиной японской игрушки кендама.

К памятникам природы и культуры Хацукаити относятся гора Гокуракудзи (674 м), покрытая первобытным лесом, горячие источники вдоль реки Одзе в районе Сайко, гора Каммури, монастыри, святилища и сокровища острова Миядзима, городской кукольный театр и т. д.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается сакура, цветком — Rhododendron indicum.

Примечания

Источники и литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Хиросима